Monte Aquila  – montagna del gruppo del Gran Sasso in Abruzzo
 Monte Aquila  – montagna dell'Appennino tosco-emiliano